Hyrup kan henvise til flere stednavne:
 Hyrup (Øsby Sogn) – en bebyggelse i Øsby Sogn, Haderslev Kommune
 Hyrup (Bevtoft Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Bevtoft Sogn, Haderslev Kommune
 Hyrup (Stouby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Stouby Sogn, Hedensted Kommune
 Hyrup (Sydslesvig) – en landsby og kommune i Slesvig-Flensborg kreds i Slesvig-Holsten